Plusieurs navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Hudson, en l'honneur du capitaine de vaisseau William L. Hudson (1794–1862), qui a participé à l'Expédition Wilkes.
 , était une frégate achetée par la marine américaine en 1828 et vendue en 1844.
 , était un navire du Revenue Cutter Service prêté à la marine américaine pendant la guerre hispano-américaine.
 , destroyer de la classe Fletcher, mis en service le 13 avril 1943 et vendu à la casse en 1973.
 , a été rendu à son propriétaire en février 1984.

Hudson